Geografia:
 Al-Kantara (Algèria), oasi d'Algèria 
 Al-Kantara, moderna Alcántara (Càceres), Extremadura 
 Al-Kantarah o Al-Qantarah al-Sharqiyya, ciutat d'Egipte a la governació de Sinaí del Nord o Shamal Sina
 Kantarat Zaynab, poble a la vall del Nahr Bayrut a Síria, amb un aqüeducte romà

 Publicacions:
 Al-Qantara (revista), de nom complet Al-Qantara: Revista de estudios árabes, revista científica publicada per l'Institut de Filologia del CSIC